Paclt kan som auktorsförkortning betyda:

 Jiři Paclt
 Jiři Jiré Paclt

Robotskapade auktorsförkortningar